Степно́й район:
 Степной район — название Каргалинского района Актюбинской области (Казахстан) в 1930—1933 и 1965—1966 годах.
 Степной район — название Целинного района Калмыкии в 1952—1957 годах.